est le mot espagnol équivalent au français fête.

Oeuvres de fiction 
 Fiesta, opéra de Boris Vian et Darius Milhaud ;
 Fiesta, titre de l'édition anglaise du roman de Ernest Hemingway Le soleil se lève aussi publié en 1926) ;
 , titre de plusieurs films homonymes :
 , un film américain sorti en 1941 de LeRoy Prinz ;
Fiesta, un film MGM de 1947 avec Esther Williams et Ricardo Montalbán,
Fiesta, un film français de Pierre Boutron sorti en 1995 ;
 La Fiesta (Launch Party),  et  épisodes de la saison 4 de The Office diffusé en 2007 ;
 Fiesta, une chanson du rappeur allemand Carlprit sortie en 2012.

Autres 
 Ford Fiesta, une automobile du constructeur américain Ford ;
 Fiesta Online, un jeu vidéo MMORPG sorti en 2007.